Flere personer bærer navnet Martin Henriksen:

 Martin Henriksen (født 25. januar 1980) – medlem af Folketinget.
 Martin Henriksen (stortingsmedlem) (født 5. januar 1979) - medlem af Stortinget.
 Martin Henriksen (fodboldspiller, født 1975) (født 23. maj 1975) – en dansk fodboldspiller (angreb).
 Martin Henriksen (fodboldspiller, født 1984) (født 9. april 1984) – en dansk fodboldspiller (forsvar).